Iamblichus (Grieks Ἰάμβλιχος) is de naam van twee uit Syrië afkomstige maar Griekstalige auteurs uit de late Oudheid.
 Iamblichus (romanschrijver)
 Iamblichus (filosoof)